Giegold ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Giegold (1903–1978), deutscher Schachkomponist und Schachspieler
 Heinrich Giegold (1924–2006), deutscher Journalist und Verleger
 Sven Giegold (* 1969), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)